Johan Melander kan syfta på:

* Johan Melander (1878–1947), svensk romanist
 Johan Melander (född 1983), svensk fotbollsspelare